Чемпионат мира по волейболу среди женщин — международный турнир по волейболу среди женских команд, проводимый с 1952 года раз в 4 года под эгидой Международной федерации волейбола (ФИВБ). Является самым престижным, после Олимпийских игр, турниром для национальных сборных по данному виду спорта.

История 
Решение о проведении чемпионатов мира было принято ФИВБ в 1948 году. Первый мужской турнир прошёл в 1949 году.

Первый чемпионат мира проводился на открытых площадках, остальные — в залах. В первых пяти чемпионатах участвовать могли все заявившиеся команды, с 1970 года часть участников отбиралась по итогам континентальных первенств и предшествующего чемпионата мира, остальные — по итогам квалификации. С 1998 года все участники (кроме освобождённых от отбора победителя предыдущего первенства и действующего чемпиона мира) квалифицируются только по итогам отборочного турнира.

Во всех 19 состоявшихся чемпионатах не участвовала ни одна команда, 17 раз выступали в турнире сборные Японии, США и Бразилии.

Всего в мировых первенствах участвовали национальные сборные 62 стран, 16 из которых удавалось подниматься на пьедестал почёта, а победителями турниров становились 8 сборных: 5 раз — СССР, по 3 раза — Япония и Куба, по два — Китай, Россия и Сербия, по одному разу — Италия и США.

Среди волейболисток самыми именитыми являются трёхкратные чемпионки мира Александра Чудина, Милития Еремеева (Кононова) и Людмила Булдакова (Мещерякова) (все — СССР).

Принимали мировое первенство 13 стран, причём Япония — пять раз, СССР — трижды и Бразилия — два раза. Выиграть чемпионат на своём поле удавалось лишь сборной СССР в 1952 и сборной Японии в 1967 году.

На чемпионатах мира проведён 1251 матч. Первый состоялся 17 августа 1952 года на стадионе «Динамо» в Москве с участием сборных Польши и Венгрии. Сильнее оказались польские волейболистки, выигравшие со счётом 3:0. 1251-й матч прошёл 15 октября 2022 года в Апелдорне на «Омниспорт-Арене». Это был поединок за звание чемпиона мира между сборными Сербии и Бразилии и победили в нём сербки — 3:0.

Призёры

Участники

Распределение медалей по сборным

См. также 
 Чемпионат мира по волейболу среди мужчин

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации волейбола

Женские волейбольные соревнования
Чемпионаты мира по волейболу
Чемпионаты мира по волейболу среди женщин